Международный автодром Шанхая () — гоночная трасса, расположенная в Шанхае, Китай. Место проведения Гран-при Китая Формулы-1.

История 

В июле 2002 года правительство Шанхая и ФИА подписали контракт на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Строительство автодрома началось в 2003 году. Автодром был спроектирован известным архитектором Германом Тильке и построен к первому Гран-при Китая. Трасса спроектирована так, что своими очертаниями напоминает китайский иероглиф 上, первый знак в названии города Шанхай, и также обозначающем «всходить», «выше». Гран-при Китая проводился там ежегодно с  по  годы, Гран-при Китая 2019 года стал 1000-м этапом в истории Формулы-1. В  году проведение этапа, первоначально запланированного на 19 апреля, было отложено на неопределённый срок из-за ситуации с пандемией COVID-19.

В 2005 г. на укороченном варианте трассы прошёл этап австралийской серии V8 Supercars, однако проблемы организаторов не позволили провести его вновь.

Победители Гран-при 

Первые семь гонок Формулы-1 на трассе в Шанхае выиграли семь разных гонщиков. Победив в 2011, Льюис Хэмилтон стал первым, кому удалось сделать это дважды.

Примечания

Ссылки 

 Международный автодром Шанхая

Трассы Формулы-1
Трассы MotoGP
Трассы V8 Supercars
Гоночные трассы Китая
Гран-при Китая
Шанхай